Herero (taal), een Bantu-taal in Namibië
 Herero (volk), etnische bevolkingsgroep wonende in Namibië